Hoagland ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis R. Hoagland (1884–1949), US-amerikanischer Pflanzenphysiologe und Bodenchemiker
 Ellsworth Hoagland (1892–1972), US-amerikanischer Filmeditor
 Hudson Hoagland (1899–1982), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Jim Hoagland (* 1940), US-amerikanischer Journalist
 Mahlon Hoagland (1921–2009), US-amerikanischer Biochemiker
 Moses Hoagland (1812–1865), US-amerikanischer Politiker
 Peter Hoagland (1941–2007), US-amerikanischer Politiker
 Richard C. Hoagland (* 1945), US-amerikanischer Autor

Hoagland bezeichnet außerdem:

 Hoagland (Indiana), eine Stadt in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Hoogland